Лу́ций Апу́стий Фулло́н () — имя нескольких римских политиков:
 Луций Апусций Фуллон — консул 226 года до н. э., предполагаемый легат в 215 году до н. э.;
 Луций Апусций Фуллон — плебейский эдил 201 года до н. э., городской претор Рима в 196 году до н. э. Предполагаемый сын предыдущего.